Никола́й Емелья́нов:
 Емельянов, Николай Александрович (1872—1958) — русский революционер, большевик.
 Емельянов, Николай Владимирович (род. 1946) — астроном.
 Емельянов, Николай Дмитриевич (1903—1938) — живописец, график.
 Емельянов, Николай Евгеньевич (1939—2010) — создатель электронной базы данных по новомученикам и исповедникам Российским.
 Емельянов, Николай Иванович (род. 1953) — глава города Чебоксары.
 Емельянов, Николай Ильич (1848—1924) — эсер, депутат Государственной думы II созыва от Таврической губернии.
 Емельянов, Николай Кузьмич (1925 — ?) — советский футболист.
 Емельянов, Николай Петрович (1928—1997) — советский горняк, машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Емельянов, Николай Семёнович (1900—1965) — советский партийный и государственный деятель, председатель ЦИК Якутской АССР
 Емельянов, Николай Филиппович (1768 — после 1829) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-майор.
 Емельянов, Николай (1921 — ?) — советский футболист.